Лёвочкина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Лёвочкина, Елена Евгеньевна (псевдоним: Алёна Апина; род. 1964) — российская эстрадная певица, композитор и поэтесса, актриса, телеведущая.
 Лёвочкина, Юлия Владимировна (род. 1977) — украинский политический деятель, народный депутат Украины.